

Мирненське сільське поселення — сільське поселення, Томський район, Томська область
 Мирненське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край

Див. також 
 Мирнинське сільське поселення